Андре́й Никола́евич Ко́белев () — советский и российский футболист, российский тренер. Мастер спорта международного класса (1990). Выступал на позиции центрального полузащитника.

Карьера футболиста 
Футболом начал заниматься в 1976 году в СДЮШОР «Динамо» (тренеры — В. В. Ильин и А. С. Назаров).

Играл за юношеские сборные (1983—1986, 40 матчей, 15 голов), был капитаном юношеской сборной СССР. Чемпион Европы среди 16-летних (1985). Победитель мемориала Гранаткина (1986). Был признан лучшим игроком соревнований «Кубок юности» (1983).

В команде мастеров с 1983 года (первая игра 16 июня 1985 с «Зенитом»). Самый молодой дебютант команды в чемпионатах страны — в 16 лет.

В составе «Динамо» (Москва) (1985—1998) провёл 327 игр (253 в чемпионатах СССР и России, 28 в Кубке страны, 29 в европейских кубках и 17 в Кубке Федерации СССР); забил 61 мяч (46 в чемпионате, 6 в Кубке СССР, 6 в еврокубках, 3 в Кубке Федерации).

В 1993—1994, вместе с партнёром по «Динамо» Вели Касумовым играл в «Реал Бетис». Однако из-за тяжёлой травмы карьера в Испании не получилась, и Кобелев вернулся в Москву.

В 1999—2001 выступал за «Зенит» (Санкт-Петербург), провёл 69 игр, забил 9 голов. В 2002 году провёл последний сезон за «Динамо», после чего завершил игровую карьеру.

Матч за сборную России 
16 августа 1992 года Кобелев сыграл в первом официальном матче сборной России после распада СССР — на стадионе «Локомотив» в Москве Россия встречалась со сборной Мексики. Кобелев вышел на второй тайм при счёте 0:0, заменив Ледяхова. На 60-й минуте за нарушение против Кобелева был назначен пенальти. На 72-й минуте был удалён Эрмосильо, грубо сбивший Кобелева, который покинул поле на 76-й минуте из-за травмы — его заменил Андрей Иванов. Эти полчаса остались для Кобелева единственным проведённым временем в футболке сборной России — к матчам национальной команды он больше не привлекался.

Тренерская карьера

«Динамо» (Москва) 
Окончил Высшую школу тренеров. В качестве тренера начал работу в московском «Динамо» в 2004 году. С октября 2004 года занимал пост тренера основного состава команды. С 16 мая по 19 июля, с 8 по 20 ноября 2005 года и с 5 по 29 августа 2006 года — исполняющий обязанности главного тренера команды.

С 30 августа 2006 года — главный тренер «Динамо». В 2005 году получил тренерскую категорию А (лицензия ФИФА), а в 2006 — категорию PRO (лицензия ФИФА). В 2008 году под руководством Кобелева «Динамо» стало бронзовым призёром чемпионата России по футболу.

27 апреля 2010 года Кобелев был уволен с поста тренера «Динамо». Сам специалист прокомментировал это решение так:
«Как я об этом узнал? Позвонил президент клуба и сообщил, мол, только что прошёл совет директоров, где принято соответствующее решение. На заседание меня не пригласили. Как я только что сказал, мне обо всём сообщили по телефону. Но никто и ничего не объяснял».

«Крылья Советов» 
С 30 июня 2011 года по 15 ноября 2012 — главный тренер ФК «Крылья Советов». Как отмечали эксперты, отставка Андрея Кобелева была согласована с председателем попечительского совета ПФК «Крылья Советов» Николаем Меркушкиным. Кобелев не был отставлен, а «ушёл по собственному желанию», что позволило самому тренеру «не потерять лицо», а клубу сэкономить значительную сумму, которую в ином случае пришлось бы выплачивать за досрочное расторжение контрактных отношений.

Возвращение в «Динамо» 
2 июля 2015 года назначен на должность спортивного директора «Динамо», а уже 13 июля вновь стал главным тренером команды (должность спортивного директора в клубе была упразднена).

Из-за плохих результатов 10 мая 2016 года был уволен с поста главного тренера за три тура до окончания чемпионата. Команда вылетела в ФНЛ.

Статистика в качестве главного тренера

Достижения в качестве игрока

Командные 
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1986
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1990
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1992, 1997, 2001
 Обладатель Кубка России: 1995, 1999
 Финалист Кубка России: 1997
 Финалист кубка Интертото: 2000
 Победитель молодёжного чемпионата Европы: 1990
 Победитель юношеского (до 16 лет) чемпионата Европы: 1985
 Самый молодой дебютант «Динамо» в чемпионатах и розыгрышах Кубка страны — в 16 лет
 Капитан «Динамо» Москва: 1991—1992, 1996—1998
 В 1998 году стал рекордсменом «Динамо» по количеству сыгранных в еврокубках матчей — 29.

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (2): № 2 — 1991; № 3 — 1990
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (3): № 2 — 1992, № 3 — 1996, 1997

Достижения в качестве тренера 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2008

Примечания

Ссылки 

 Статистика на сайте zenit-history.ru
 На сайте legioner.kulichki.com 
 Видеоконференция с Андреем Кобелевым  — «SportBox.ru», 18 января 2011

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Мастера спорта СССР международного класса
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Динамо» Москва
Тренеры ФК «Крылья Советов»